Виктор Немеш (, ) — сербский борец греко-римского стиля, чемпион мира 2017 года, призёр чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр 2015 года.

Биография 
В 2015 году он представлял Сербию на европейских играх в Баку, в категории до 75  кг. Там он завоевал серебряную медаль. 

В 2016 году он впервые соревновался на чемпионате Европы в Риге, где выиграл серебряную медаль, а затем участвовал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде он уступил в четвертьфинале и занимает итоговое 8-е место. 

В 2017 году он выиграл титул чемпиона мира в Париже в весовой категории до 75 кг.

В мае 2018 года на европейском первенстве в российском Каспийске он завоевывает вторую для себя серебряную медаль чемпионатов Европы.

В 2018 году на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории до 77 кг завоевал бронзовую медаль.

На чемпионате Европы 2019 года в Румынии в категории до 77 кг, он вновь стал третьим и завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Турции
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года